Губаны — многозначный термин.

Животные 
 Губаны — род лучепёрых рыб семейства губановых.

Населённые пункты 
 Губаны — деревня в Куединском районе Пермского края.
 Губаны — деревня в Ординском районе Пермского края.
 Губаны — деревня в Уинском районе Пермского края.
 Губаны — деревня в Великолукском районе Псковской области.